Leuvense Poort ('s-Hertogenbosch)
 Leuvensepoort (Brussel)
 Leuvensepoort (Tienen)
 Leuvense poort (Diest)
 Leuvensepoort (Lier)

Zie ook
 Leuvensepoortbrug